Puchar Mistrza Mistrzów (PMM) jest konkursem mającym na celu wyłonienie najlepszego Mistrza Gry RPG. Pozostaje nagrodą ogólnopolską, bez stałej kapituły czy siedziby. W skład komisji oceniającej wchodzą przedstawiciele polskich klubów fantastyki, klubów miłośników gier fabularnych oraz portali internetowych związanych z fantastyką. Jest to impreza prestiżowa, ciesząca się sporą popularnością.

Pierwsza edycja PMM odbyła się na Konkrecie (1998) w Warszawie. Członkowie komisji, wtedy jeszcze konkretni Mistrzowie Gry, wybrali trzech kandydatów, przyznając tym samym pierwsze miejsce (tytuł i puchar) oraz dwa drugie miejsca. Druga edycja miała miejsce na Polconie (1999) również w Warszawie. Komisję oceniającą tworzyli przedstawiciele największych klubów związanych z RPG w Polsce. Również i tu przyznano miejsce pierwsze, drugie oraz trzecie. Od trzeciej edycji – Krakon (2000) – zwycięzca jest tylko jeden.

Puchar Mistrza Mistrzów wręczany jest raz w roku najlepszemu Mistrzowi Gry. W konkursie może wziąć udział każdy uczestnik konwentu, na którym jest rozgrywany PMM. Wystarczy jedynie zgłosić organizatorom swój akces.

Obecnie podczas każdej edycji PMM wręczane są dwa puchary. Indywidualny, z inskrypcją "Dla Najlepszego Mistrza Gry w Polsce w roku…", który otrzymuje zwycięzca konkursu w danym roku. Puchar przechodni – zgodnie z nazwą – jest przekazywany kolejnym zwycięzcom konkursu. Jeżeli zdarzy się, iż dany Mistrz Gry po raz trzeci zajmie najwyższe miejsce – otrzyma go na własność. Taka sytuacja miała miejsce dopiero raz, podczas Avangardy w 2009 roku.

Dotychczasowi zwycięzcy 
Zwycięzcy
 1998 – Krzysztof Kurek (Konkret – Warszawa)
 1999 – Krzysztof Kurek (Polcon – Warszawa)
 2000 – Cezary Czyżewski (Krakon – Kraków)
 2001 – Cezary Czyżewski (Imladris – Kraków)
 2002 – konkurs nie odbył się
 2003 – Wojciech Rzadek (Krakon – Kraków)
 2004 – Wojciech Rzadek (ConQuest – Kraków)
 2005 – konkurs nie odbył się
 2006 – Tomasz Pudło (Falkon – Lublin)
 2007 – Paweł Jurgiel (Polcon – Warszawa)
 2008 – Mateusz Budziakowski (Pyrkon – Poznań)
 2009 – Wojciech Rzadek (Avangarda – Warszawa) – zdobywca pucharu na stałe
 2010 – Jarosław Kopeć (Falkon – Lublin)
 2011 – Mateusz Budziakowski (Falkon – Lublin)
 2012 – Władysław Kasicki (Falkon – Lublin)
 2013 – Zbigniew Zych (Polcon – Warszawa)
 2014 – Władysław Kasicki (Polcon – Bielsko-Biala)
 2015 – Łukasz Fedorowicz (Falkon – Lublin)
 2016 – Wiktor Gruszczyński (Polcon – Wrocław)
 2017 – Zbigniew Zych (Copernicon – Toruń)
 2018 – konkurs nie odbył się
 2019 – Zbigniew Zych (Falkon – Lublin)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 

Gry fabularne
Konkursy
Nagrody fandomu polskiego